Evan Marble, kanadski hokejist, * 9. april 1972, Eston, Saskatchewan, Kanada.

Marble je prvi del kariere igral v severnoameriških hokejski ligah, v drugem delu pa v nemški, italijanski in danski ligi, v sezoni 2001/02 pa pri HDD ZM Olimpiji, kjer je v slovenski ligi dosegel en gol in tri podaje na treh tekmah in s klubom osvojil naslov slovenskega prvaka.

Pregled kariere

|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 88/89
|
| 12
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
| 5
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 89/90
|
| 72
| 4
| 21
| 25
|
| 101
|
| 4
| 0
| 2
| 2
|
| 4
|-
| Swift Current Broncos
| WHL
| 90/91
|
| 61
| 2
| 28
| 30
|
| 58
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 8
|-
| Medicine Hat Tigers
| WHL
| 91/92
|
| 70
| 8
| 45
| 53
|
| 100
|
| 4
| 0
| 3
| 3
|
| 12
|-
| Moose Jaw Warriors
|WHL
| 92/93
|
| 29
| 3
| 20
| 23
|
| 65
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Tri City Americans
| WHL
| 92/93
|
| 30
| 1
| 17
| 18
|
| 52
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| University of Calgary
| CIAU
| 95/96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kanada
| Mednarodni turnir
| 97/98
|
| 56
| 6
| 17
| 23
|
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Kassel Huskies
| Nemška liga
| 97/98
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Long Beach Ice Dogs
| IHL
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 98/99
|
| 51
| 2
| 10
| 12
|
| 38
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Adler Mannheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 17
| 0
| 2
| 2
| +2
| 12
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|-
| VEU Feldkirch
| Mednarodna liga
| 99/00
|
| 19
| 1
| 11
| 12
| +9
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SHC Fassa
| Italijanska liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 3
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Fresno Falcons
| WCHL
| 01/02
|
| 10
| 1
| 4
| 5
| -1
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Wichita Thunder
| CHL
| 02/03
|
| 5
| 0
| 4
| 4
| +5
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ayr Scottish Eagles
| Challenge Cup
| 02/03
|
| 6
| 0
| 3
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Esbjerg IK
| Danska liga
| 02/03
|
| 5
| 4
| 2
| 6
| +4
| 18
|
| 6
| 3
| 0
| 3
| -3
| 6
|-
| Halmstad Hammers
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
| 22
| 2
| 3
| 5
| -4
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HC Appiano
| Italijanska 2. liga
| 04/05
|
| 22
| 9
| 7
| 16
|
| 67
|
| 8
| 2
| 4
| 6
|
| 8
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 494
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | 198
| bgcolor="#7FFF00" | 243
| bgcolor="#7FFF00" | +15
| bgcolor="#7FFF00" | 675
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 52
|}

Glej tudi
 Seznam kanadskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Kanadski hokejski branilci
Kanadski hokejski reprezentanti
Hokejisti Swift Current Broncos
Hokejisti Medicine Hat Tigers
Hokejisti Moose Jaw Warriors
Hokejisti Tri City Americans
Hokejisti Kassel Huskies
Hokejisti Long Beach Ice Dogs
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Adler Mannheim
Hokejisti VEU Feldkirch
Hokejisti SHC Fassa
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti Ayr Scottish Eagles
Hokejisti Esbjerg IK
Hokejisti Halmstad Hammers
Hokejisti HC Appiano